Formentera del Segura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Formentera de Segura, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Formentera del Segura (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar